Совте́р-де-Комме́нж (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Барбазан. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31535.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 90 км к юго-западу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 720 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 404 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 279 были экономически активными, 125 — неактивными (показатель активности — 69,1 %, в 1999 году было 64,9 %). Из 279 активных жителей работали 245 человек (120 мужчин и 125 женщин), безработных было 34 (14 мужчин и 20 женщин). Среди 125 неактивных 31 человек были учениками или студентами, 54 — пенсионерами, 40 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна